Cartoon Network – początkowo amerykański, obecnie międzynarodowy kanał telewizyjny, stworzony przez Turner Broadcasting System, który służy przede wszystkim do emitowania programów dla dzieci.

 Cartoon Network, artykuł główny

 Cartoon Network (Azja Południowo-Wschodnia), dostępne w krajach Azji Południowo-Wschodniej (m.in. Hongkong, Korea Południowa)
 Cartoon Network (Australia), dostępny w Australii.
 Cartoon Network (Bułgaria), dostępny w Bułgarii.
 Cartoon Network (Europa Środkowo-Wschodnia) (Środkowo-Wschodni) – dostępny w Rumunii oraz Węgrzech.
 Cartoon Network (EMEA) (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) – dostępne w Czechach, Rosji, krajach arabskich, Holandii, Grecji oraz w większości krajów Europy.
 Cartoon Network (Europa), dostępne w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
 Cartoon Network (Francja), dostępne we Francji.
 Cartoon Network (Niemcy), dostępne w Niemczech.
 Cartoon Network (Indie), dostępne w krajach Azji Południowej.
 Cartoon Network (Włochy), dostępne we Włoszech.
 Cartoon Network (Japonia), dostępne w Japonii.
 Cartoon Network (Polska), dostępne w Polsce.
 Cartoon Network (Ameryka Łacińska), dostępne w Ameryce Łacińskiej.
 Cartoon Network (Stany Zjednoczone), dostępne w Stanach Zjednoczonych.
 Cartoon Network (Nowa Zelandia), dostępne w Nowej Zelandii.
 Cartoon Network (Skandynawia), dostępne w Skandynawii.
 Cartoon Network (Pakistan), dostępne w Pakistanie.
 Cartoon Network (Filipiny), dostępne na Filipinach.
 Cartoon Network (Hiszpania), dostępne w Hiszpanii.
 Cartoon Network (Turcja), dostępne w Turcji oraz tureckiej części Cypru.
 Cartoon Network (Wielka Brytania i Irlandia), dostępne w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Zobacz też 
 Cartoon Network Studios – studio animacji emitowanej przez stację Cartoon Network oraz Boomerang.
 Cartoon Network TOO – brytyjski kanał
 Boomerang – siostrzana, międzynarodowa stacja
 Adult Swim pasmo wieczorne amerykańskiego Cartoon Network